Le raï est un mouvement musical apparu au début du  en Algérie.
Le raï était un titre de noblesse du sous-continent indien.
Le Mahala Raï Banda est un orchestre rom de Roumanie, basé à Bucarest.
Raïna Raï est un groupe algérien de musique raï.
Raí Souza Vieira de Oliveira, surnommé Raí (ou Raï), (né en 1965) est un joueur de football brésilien naturalisé français.

Films 

Raï est un film français réalisé par Thomas Gilou.